Kedongdong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedongdong (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 109,29), Jawa Tengah, 
 Sungai Kedongdong (vattendrag i Indonesien), 
 Desa Kedongdong (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 110,72), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar